Alfredo Marcondes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alfredo Marcondes (kommun), São Paulo, 
 Alfredo Marcondes (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar